Курт Фритьоф Густав Аспелин (, 28 августа 1929, Лунд, Скания, Швеция — 30 декабря 1977,  Гётеборг, Вестра-Гёталанд, Швеция) — шведский литературовед.

Биография 
Курт Аспелин родился в семье профессора философии Гуннара Аспелина. В 1967 году Аспелин получил докторскую степень по истории литературы в Гётеборгском университете и в том же году стал там адъюнкт-профессором. Курт работал в области социологии литературы на основе марксистской теории литературы, а в 1970-е годы стал важным представителем структурализма, семиотики и антибиографических теорий в европейской литературной науке того времени (особенно в книге Textens dimensioner (Размеры текста) 1975 года); например, он был одним из первых шведских литературоведов, обративших внимание на Умберто Эко и Жиль Делёза как теоретиков текста и литературы. Аспелин писал статьи о культуре в газете Ny Dag в 1947—1960 годах и с 1962 года в Aftonbladet, а также театральную критику в Arbetar-Tidningen (Рабочая газета) в 1949—1956 годах.

Подборка работ 

 Poesi och verklighet. 1, Några huvudlinjer i 1830-talets svenska kritikerdebatt (1967)
 Timon från Aten: ett drama, en uppsättning, ett möte med publiken (1971)
 Spår: studier kring litteratur, samhälle och idéer (1974)
 Textens dimensioner: problem och perspektiv i litteraturstudiet (1975)
 Poesi och verklighet. 2, 1830-talets liberala litteraturkritik och den borgerliga realismens problem (1977)
 Studier i C.J.L. Almqvists författarskap åren kring 1840 (1979—1980)
 Vägval, kritik och presentationer (1980)

Антологии 

 Marxistiska litteraturanalyser (1970)
 Form och struktur: texter till en metodologisk tradition inom litteraturvetenskapen (1971)
 Vetenskap som kritik: en introduktion till Frankfurtskolans aktuella positioner (1974)
 Tecken och tydning: till konsternas semiotik (1976)
 Teaterarbete: texter för teori och praxis (1977)

Переводы 

 Ethel Rosenberg, Julius Rosenberg. Breven från dödscellen: Ethel och Julius Rosenbergs brev (1961)

Премии 

 Премия Шюка (1977)

Примечания 

Родившиеся в 1929 году
Умершие в 1977 году
Родившиеся в Лунде
Умершие в Гётеборге
Литературоведы Швеции
Переводчики Швеции
Историки литературы Швеции
Доктора философии по истории и литературе